Woodford (South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
 Woodford (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Woodford (Wiltshire), een plaats in het Engelse graafschap Wiltshire
 Woodford (metrostation)